Příjmení Galvas, přechýleně Galvasová, nese více různých osobností:

 Jakub Galvas (* 1999) – český hokejový obránce
 Lukáš Galvas (* 1979) – český lední hokejista hrající na postu obránce
 Milan Galvas (* 1949) – český právník

Podobná příjmení 
 Gavlas
 Gawlas

Česká příjmení